Jak – gatunek ssaka
 JAK – Jewriejskij Antifaszistkij Komitiet – Żydowski Komitet Antyfaszystowski
 Jak – oznaczenie samolotów produkowanych w radzieckim/rosyjskim przedsiębiorstwie Jakowlew